Zkratka DPP má více významů: 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy
 dohoda o provedení práce
 Digital Photo Professional
 Divadlo pod Palmovkou
 Diskrétní pravděpodobnostní prostor
 Demokratická pokroková strana – politická strana na Tchaj-wanu